Strada statale 85 – strada statale polacca
 Strada statale 85 Venafrana